Blackwater River ist der Name folgender Flüsse:

in England:
 Blackwater River (River Loddon), ein Nebenfluss des River Loddon im County Hampshire
 Blackwater River (Essex) 

in Irland:
 Blackwater River (Irland), Zufluss der Kenmare Bay in County Kerry

in Kanada:
 Blackwater River in British Columbia, siehe West Road (Blackwater) River
 Blackwater River (Lake Nipigon), in Ontario
 Blackwater River (Mackenzie River), in den Nordwest-Territorien

in Neuseeland:
 Blackwater River (Buller River), auf der Südinsel Neuseelands

in den Vereinigten Staaten:
 Blackwater River (Black Fork), Nebenfluss des Black Fork in West Virginia  
 Blackwater River (Chowan River), Nebenfluss des Chowan Rivers im südöstlichen Virginia 
 Blackwater River (Contoocook River), Nebenfluss des Contoocook River in New Hampshire 
 Blackwater River (Fishing Bay), Zufluss der Fishing Bay in Maryland 
 Blackwater River (Hampton River), Zufluss des Hampton River in Massachusetts und New Hampshire
 Blackwater River (Lamine River), Nebenfluss des Lamine River in Missouri
 Blackwater River (Nottoway River), Nebenfluss des Nottoway River in Virginia 
 Blackwater River (Pensacola Bay), Zufluss der Pensacola Bay in Florida
 Blackwater River (Perdido River), Nebenfluss des Perdido River in Alabama
 Blackwater River (St. Croix Stream), Zufluss des Aroostook River in Maine

Siehe auch: 
 River Blackwater
 Schwarzwasserfluss, eine Bezeichnung für Flüsse mit sehr dunklem Wasser